Жорда́н Ферри́ (; 12 марта 1992, Кавайон, Воклюз, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Монпелье».

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольного клуба «Сен-Ремуаз». В 2007 году оказался в системе подготовки лионского «Олимпика». Дебютировал в первой команде 8 ноября 2012 года в матче Лиги Европы против клуба «Атлетик Бильбао».
12 декабря 2012 года полузащитник впервые вышел на поле в матче Лиги 1.
Всего за сезон 2012/13 Ферри сыграл за «Лион» 10 матчей в различных турнирах.

В 4-м туре чемпионата Франции 2013/14 Ферри забил свой первый гол за лионский клуб, поразив ворота «Эвиана».

В сборной 
Жордан Ферри в 2013 году выступал за сборную Франции для игроков не старше 20 лет. Дебютировал в команде 28 мая 2013 года в товарищеском матче с США.

13 августа 2013 года Ферри впервые сыграл за молодёжную сборную Франции. Полузащитник вышел на поле во втором тайме товарищеского матча со сверстниками из Германии.
В первом же матче отборочного турнира к чемпионату Европы Ферри забил гол в ворота команды Казахстана, положив начало её разгрому.

В ноябре 2018 года перешёл в «Ним» на правах аренды.

Статистика

Достижения 
 «Олимпик Лион»
 Обладатель Суперкубка Франции: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Монпелье»